Poltava, een stad in Oekraïne
 Poltava (gedicht), een gedicht van de Russische schrijver Aleksandr Poesjkin
 Poltava (kip), een kippenras uit Poltava in Oekraïne